Pindoramense – abitanti di Pindorama do Tocantins
Pindoramense – abitanti di Pindorama